

Patronyme
Lenny Kravitz (1964-) est un chanteur, musicien, compositeur et acteur américain.
Zoë Kravitz (1988-) est une actrice, chanteuse et mannequin américaine.

Autres
L'Apprentissage de Duddy Kravitz, roman de Mordechai Richler et film  de Ted Kotcheff
General Motors Products of Canada c. Kravitz, arrêt de principe de la Cour suprême du Canada sur la responsabilité du fabricant en droit civil québécois

Voir aussi
Kravits